Рчеулишви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Рчеулишвили, Вахтанг Шалвович (1954—2017) — грузинский политический деятель, бизнесмен.
 Рчеулишвили, Григорий Иванович (1820—1877) — грузинский писатель.
 Рчеулишвили, Гурам Михайлович (1934—1960) — грузинский писатель и поэт.
 Рчеулишвили, Леван Дмитриевич (1909—1986) — грузинский советский историк архитектуры.